Карл Йохан Енкель — Міністр закордонних справ Фінляндії, 1918—1919; 1922; 1924 рр.
 Енкель Карл Карлович (1839—1921) — директор Фінляндського кадетського корпусу, генерал від інфантерії.
 Енкель Магнус (1870—1925) — фінський художник шведського походження.
 Енкель Оскар Карлович (1878—1960) — фінський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Раббі Енкель (1903—1974) — фінський письменник, поет і критик.